Miejscowości w Polsce 
 Ogrodzona – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Ogrodzona – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Ogrodzona – kolonia w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Ogrodzona – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Dębowiec